Кубок европейский чемпионов по регби 2015/2016 — второй по счёту розыгрыш Кубка европейских чемпионов (21 если считать с турниром-предшественником Кубком Хейнекен), международного турнира, организуемого Европейским профессиональным клубным регби (EPCR), в котором принимают участие лучшие клубы из наиболее сильных чемпионатов Европы — Английской Премьер-лиги, Про12 и Топ 14.

Из-за проходившего осенью 2015 года чемпионата мира, турнир начался на месяц позже чем обычно. Обладателем кубка впервые в своей истории стал английский клуб «Сарацины», который на поле «Парк Олимпик Лионне» обыграл «Расинг 92» со счётом 21:9.

Команды

Отбор 
В групповом этапе турнира приняли участие 20 команд из трёх сильнейших лиг Европы, которые определялись по следующим критериям:
 Англия: 6 лучших команд Премьер-лиги;
 Франция: 6 лучших команд Топ 14;
 Про12 (Ирландия, Италия, Уэльс, Шотландия):
 По лучшей команде из каждой страны;
 Три лучших команды чемпионата, не квалифицировавшихся по первому критерию.
 Двадцатое место разыгрывалось в двухматчевом квалификационном раунде между командами, занявшими седьмую строчку в Премьер-лиге, Про12 и Топ 14.

Квалификация
В конце сезона 2014/2015 EPCR объявило о формате квалификации в еврокубки на следующий сезон. В первом матче встретились команды из чемпионата Англии и Про12 (ими стали «Глостер» и «Коннахт»), во втором — победитель первой встречи «Глостер» и  французский клуб «Бордо-Бегль», который и получил последнее место в групповом этапе.

Участники 
20 команд, попавших в групповой этап турнира:

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа состязания прошла 17 июня 2015 года в швейцарском Невшателе, тогда же было объявлено о стадион, на котором пройдёт финал турнира. В августе были объявлены даты групповых матчей соревнования.

Команды были распределены по 4 в пяти группах, каждая сыграла дома и на выезде с каждым из соперников. В плей-офф вышли пять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучших команды, занявших вторые места. За победу команда получала 4 очка, за ничью 2 очка. Кроме того, в случае заноса 4 и более попыток в одном матче, команда получала бонусный балл в атаке. В случае же поражения с разницей менее 7 очков — бонусный балл в защите.

Итоговые позиции 

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Распределение команд, прошедших в плей-офф

Плей-офф 
Восемь команды были распределены с учётом их выступления в групповой части турнира. Лучшие квалифицировавшиеся сыграли худшими по принципу первый с восьмым, второй с седьмым, третий с шестым и четвёртый с пятым. Четвертьфиналы прошли с 9 по 10 апреля, полуфиналы — с 23 по 24 апреля. Финал был проведён 14 мая на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2015/2016
2015 год в регби
2016 год в регби